Тодор Колев:
* Колев, Тодор (1939—2013) — болгарский актёр, педагог, шоумен.
 Колев, Тодор (род. 1942) — болгарский футболист.
 Колев, Тодор (род. 1980) — болгарский футболист.
 Колев, Тодор (род. 1989) — болгарский футболист.